Уэшти () — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии.
Входит в состав региона Центр.
Включает в себя часть округов Лейрия и Лиссабон.

Территория — 2486 км². Население — 338 711 человек. Плотность населения — 136,2 чел./км².

География 
Субрегион граничит:
 на севере — Атлантический океан
 на востоке — субрегионы Пиньял-Литорал и Лезирия-ду-Тежу
 на юге — субрегион Большой Лиссабон
 на западе — Атлантический океан

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 12 муниципалитетов:

Муниципалитеты округа Лейрия 
 Алкобаса
 Бомбаррал
 Калдаш-да-Раинья
 Назаре
 Обидуш
 Пенише

Муниципалитеты округа Лиссабон 
 Аленкер
 Арруда-душ-Виньюш
 Кадавал
 Лориньян
 Собрал-де-Монте-Аграсу
 Торриш-Ведраш

Ссылки 

Регионы Португалии